Sikiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sikéa (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Sykiá (ort i Grekland, Chalkidike), Mellersta Makedonien, 
 Sykiá (ort i Grekland, Nomós Imathías), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar